Unionville podría referirse a:

 Unionville (condado de Butler, Pensilvania); 
 Unionville (condado de Centre, Pensilvania); o
 Unionville (condado de Chester, Pensilvania).